Бејард има више значења:
 Бејард (Ајова)
 Бејард (Западна Вирџинија)
 Бејард (Небраска)
 Бејард (Нови Мексико)